B 97 steht für:
 Bundesstraße 97 in Deutschland
 Murauer Straße in Österreich
 SMS B 97, deutscher Zerstörer Typ B 97, siehe auch Zerstörer Typ B 97 #Die Cesare Rosaroll

B97